Корінь — вегетативний орган рослин.

Математика
 Корінь рівняння.
 Корінь многочлена
 Квадратний корінь.
 Кубічний корінь.
 Корінь натурального степеня.

Мовознавство
 Корінь (мовознавство).

Прізвище
 Корінь Григорій Ількович — український художник-шістдесятник, заслужений діяч мистецтв України, лауреат Державної премії України в галузі архітектури.
 Корінь Степан Іванович — видатний український хоровий диригент, педагог.
 Корінь Терентій Савич — український борець і важкоатлет.

 Корень Руслан Богданович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Села:
 Корінь () — село у Логойському районі Мінської області, Білорусь

Див. також 
 Root